Sonnenstern kann stehen für: 
 Sonnensterne, Familie der Seesterne
 Friedrich Schröder Sonnenstern (1892–1982), deutscher Maler